Името Овчарово носят четири български села:

 Овчарово (Област Добрич)
 Овчарово (Област Търговище)
 Овчарово (Област Хасково)
 Овчарово (Област Шумен)